Маленький домик в прериях () может означать:

 Маленький домик в прериях (серия книг), серия книг писательницы Лоры Инглз Уайлдер
 Маленький домик в прериях, третья книга из серии
 Маленький домик в прериях, фильм по книге
 Маленький домик в прериях, мюзикл по книге
 Маленький домик в прериях, телесериал по книге, выходивший с 1974 по 1983 год
 Маленький домик в прериях, мини-сериал 2005 года
 Beyond the Prairie: The True Story of Laura Ingalls Wilder, серия телефильмов 2000 и 2002 годов
 Little House Wayside, дом в Висконсине